Teatro Comunale ist die Bezeichnung mehrerer Opern- und Theaterhäuser in Italien:

 Teatro Comunale Alighieri, Ravenna
 Teatro Comunale di Bologna, Bologna
 Teatro Comunale di Ferrara, ehemaliger Name des Teatro Claudio Abbado, Ferrara
 Teatro Comunale di Firenze, Florenz
 Teatro Comunale Luciano Pavarotti, Modena
 Teatro Comunale di Trieste, ehemaliger Name des Teatro Giuseppe Verdi, Triest